Xystrosoma är ett släkte av mångfotingar. Xystrosoma ingår i familjen Chamaesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Xystrosoma